Wassel steht für:

 Wassel, Stadtteil von Sehnde

Wassel ist der Name folgender Personen:

 Adelheid von Wassel (um 1175–1244), Gräfin von Ratzeburg und von Dassel
 Konrad II. von Wassel (um 1145–1176 oder 1178), Graf von Wassel